Китайская народная республика участвовала в зимних Олимпийских играх 1994, и завоевала три медали.

Медалисты 

Страны на зимних Олимпийских играх 1994 года
1994